Риу-Прету ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жуис-ди-Фора. Население составляет 5477 человек на 2006 год. Занимает площадь 347,097 км². Плотность населения — 15,8 чел./км².

История 
Город основан 21 сентября 1871 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 19.076.255,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.583,74 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,752 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс